Cappella steht für:
 Cappella, italienisches Eurodance-, House- und Technoprojekt
 Cappella Cantone, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der Lombardei
 Cappella de’ Picenardi, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der Lombardei 

Cappella ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Cappella (1930–2011), kanadischer Geher italienischer Herkunft
 Francesco Cappella (1711–1774), italienischer Maler
 Petr Capella (1550–1599), tschechischer Humanist und Schriftsteller

Siehe auch:
 A cappella
 Capella